Давид Абашидзе:
 Абашидзе, Давид Иванович (1924—1990) — советский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
 Абашидзе, Давид Ильич (в монашестве Антоний; 1867—1942) — архиерей Русской православной церкви, схиархиепископ Таврический и Симферопольский.